Gargantua pode ser:

 Gargantua: um filme de 1998;

 Gargantua: um livro de André Hébuterne;

 Gargantua: personagem da série de jogos Half-Life.

Desambiguação